Pfarrkirche Matrei steht für:
 Pfarrkirche Matrei in Osttirol, St. Alban
 Pfarrkirche Matrei am Brenner, Mariä Himmelfahrt